Oljastro ima više značenja:
 Oljastro (Katancaro)
 Ogliastro Marina